Astraea – planetoida o numerze katalogowym 5
 
 Astraea (Astraia, Astraja, Astrea) – w mitologii greckiej bogini sprawiedliwości

Zobacz też 
 Astrea
 Divina Astraea (właśc. Aphra Behn) – pisarka angielska